Adams Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Adams Pond (Alabama), im Covington County
 Adams Pond (Florida), im Walton County
 Adams Pond (Baker County, Georgia)
 Adams Pond (Washington County, Georgia)
 Adams Pond (Whitfield County, Georgia)
 Adams Pond (Maine), im Cumberland County
 Adams Pond (Missouri), im Johnson County
 Adams Pond (New Hampshire), im Belknap County
 Adams Pond (Vermont), im Franklin County